Juan de Acosta kan syfta på:

Colombia 

 Juan de Acosta (kommun), Atlántico, 
 Juan de Acosta (ort), Atlántico,